Seraja ist eine biblische Person, die im Buch Samuel als Schreiber am Hof  König Davids genannt wird. Darüber hinaus existieren weitere biblische Personen mit diesem Namen, so z. B. der Quartiermeister Zedekias, der Unheilsworte über Babel zeichenhaft übermitteln soll , und ein Oberpriester während der babylonischen Eroberung Jerusalems .

Etymologie 
Der Personenname   leitet sich laut Berridge aus der Wurzel  und dem Gottesnamen jāh ab und lässt sich somit etwa mit „JHWH hat überdauert“ übersetzen. Hans Rechenmacher leitet den Namen stattdessen von  als Nebenform von  ab und übersetzt „JHWH hat geherrscht“, im Gesenius wird „JHWH ist Herrscher“ als Übersetzung vorgeschlagen.

Die Septuaginta gibt den Namen als Ασα Asa, die Vulgata als Saraias wieder.

Erwähnungen in der Bibel 

Mehrere biblische Personen tragen den Namen Seraja.

Schreiber 

Seraja wird als Teil des Hofstaates David, zu Beginn der Regentschaft Davids im Samuelbuch, genannt. In einer zweiten Aufzählung des Hofstaates Davids in  wird ein שֵׁיָא šejā’ als Schreiber genannt.

Hofbeamter 

Ein anderer Seraja, der Sohn Nerijas, reist in  als Hofbeamter mit König Zedekia im vierten Jahr dessen Herrschaft (594/93 v. u. Z.) nach Babel, um König Nebukadnezar Judas Autorität zu versichern. Dabei übergibt der Prophet Jeremia ihm eine Buchrolle mit einer Unheilsbotschaft für Babel, die Seraja vorlesen und zeichenhaft im Euphrat versenken soll.

Oberpriester 

 berichtet von einem Oberpriester dieses Namens, der ins babylonische Exil geführt wird.

Hofmitglied 

Ein Hofmitglied König Jojakims, Seraja, Sohn Asriëls, erhält in  den Befehl den Propheten Jeremia festzunehmen. Wenige Kapitel später tritt Seraja, der Sohn Tanhumets  als einer der sich um den Statthalter Gedalja ansiedelnden Anführer auf .

Nachkommensliste (Buch der Chronik) 

In  wird in der Nachkommensliste Judas ein Seraja, Sohn Kenas, erwähnt.

Rückkehrer 

Ein Seraja wird als einer der Rückkehrer aus dem Babylonischen Exil genannt .

Oberster 

In  wird einer der Obersten, Leviten und Priester namens Seraja erwähnt.

Literatur

Weblinks 
 Hebräischer Text (BHS online)
 Septuaginta (LXX online)
 Lateinische Übersetzung (Vulgata online)

Einzelnachweise 

Person im Tanach